Fiori Musicali ():

 Fiori Musicali — сборник сочинений для органа Джироламо Фрескобальди (1635).
 Fiori Musicali — британский камерный оркестр, специализирующийся на музыке XVI—XVIII веков.